Gylippidae är en familj av spindeldjur. Gylippidae ingår i ordningen skorpionspindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gylippidae 26 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skorpionspindlar
Gylippidae